CDF steht als Abkürzung für

die Datenformate:
 Calibration Data Format, ein Datenaustauschformat der Association for Standardization of Automation and Measuring Systems, das hauptsächlich im Automobilbau Verwendung findet
 Channel Definition Format, in der Informatik ein XML-Standard, der in Verbindung mit Microsoft Active Channel verwendet wird
 Common Data Format, ein Datenformat der NASA
 Compound Document Formats, eine Arbeitsgruppe des W3C
 Computable Document Format, ein von Wolfram Research entwickeltes Datenformat

sowie weiterhin für:
 CDF-Test (Capillary suction of De-icing solution an Freeze thaw test), ein Prüfverfahren zur Ermittlung des Frost-Tau-Widerstandes von Beton
 Caspar David Friedrich (1774–1840), deutscher Maler der Romantik
 CDF Croisières de France, Kreuzfahrtunternehmen, Tochtergesellschaft von Royal Caribbean Cruises Ltd.
 Charbonnages de France (CdF), der staatliche französische Kohleförderer von 1946 bis 2007
 Charles Darwin Foundation, eine Stiftung zur Erforschung und zum Schutz der Galápagos-Inseln
 Christlich Demokratisches Fernsehen als Verballhornung des Fernsehanstaltsnamens ZDF angesichts dessen unterstellter Parteilichkeit für die Christlich Demokratische Union Deutschlands
 Cohen-Daubechies-Feauveau 9/7, ein Wavelet eines verlustbehafteten Kompressionsverfahrens, siehe Daubechies-Wavelets
 Collider Detector at Fermilab, ein Detektor am Fermi National Accelerator Laboratory
 Compact Density Fibreboard, eine Holzfaserplatte
 Concurrent Design Facility, Assessment-Center der ESA für Weltraummissionen in Noordwijk, Niederlande
 Congregatio pro Doctrina Fidei, lateinisch für Kongregation für die Glaubenslehre
 Constructive Developmental Framework, eine psychologische Entwicklungstheorie und das entsprechende Assessmentinstrument 
 Cumulative Distribution Function, kumulative Verteilungsfunktion in der Statistik
 Kongo-Franc, Währung der Demokratischen Republik Kongo nach ISO 4217
CdF:
 Compañía General de Tabacos de Filipinas, philippinisches Tabakunternehmen

Abkürzung